Das Dameneinzel der Australian Championships 1951 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressiegerin war Louise Brough. Im Endspiel setzte sich Nancye Bolton gegen Thelma Long mit 6:1 und 7:5 durch. Für Bolton war es der sechste Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Archivierter Turnierplan der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1951